«A Beautiful Lie» — четвёртый сингл группы 30 Seconds to Mars из альбома A Beautiful Lie.

История релиза 
2 мая 2007 года на официальном сайте 30 Seconds to Mars было объявлено о выпуске четвёртого сингла с альбома A Beautiful Lie, но группа предоставила своим поклонникам возможность выбора песни, поскольку сами музыканты не смогли определиться в выборе между «A Beautiful Lie» и «The Fantasy» — обе песни содержали важные для группы идеи, которые они желали бы донести до слушателей.
Сингл не был издан во всех странах мира, тем не менее, он был весьма успешен и занял место #37 в U.S. Modern Rock charts.

Видеоклип 
По информации EMI Japan, первоначально видеоклип «A Beautiful Lie» должен был сниматься на Аляске и Северном полюсе, однако съёмки прошли в Гренландии в августе 2007 года. Джаред Лето объявил, что видеоклип — «экологически чистый», а доходы от продаж пойдут в экологический благотворительный фонд. Видео состоит из сцен с пейзажами Гренландии и с группой, исполняющей песню на вершине айсберга; стилистика клипа напоминает документальное кино, привлекая внимание к проблеме глобального потепления. Также видео содержит скрытые кадры выбросов в окружающую среду, мёртвых животных и кладбища белых крестов. Режиссёром стал Джаред Лето (под псевдонимом персонажа из детской книги — Ангакок Панипак).

28 января видео появилось на MySpace, а позже — на MTV.

Список композиций 
 Standard
 A Beautiful Lie (Single Shot) — 4:05
 A Beautiful Lie (Half Caf) — 3:50

 US (CD)
 A Beautiful Lie (Single Shot) — 4:05

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальная страница на MySpace

Синглы 2007 года
Синглы 2008 года
Песни по алфавиту
Песни 2007 года
Песни 2008 года
Синглы 30 Seconds to Mars
Песни на английском языке